Dübs steht für:
 Dübs and Company, ehemalige Lokomotivfabrik in Glasgow, Schottland

Personen:
 Henry Dübs (1816–1876), deutsch-britischer Unternehmer

DüBS steht für:
 Düsseldorfer Bau- und Spargenossenschaft

Abkürzung